Hesychaster (grek. hesychia "lugn", "stillhet"), beteckning på rörelse inom de grekiska klostren under 1300-talet som framför allt betonade den inre bönen och kontemplationen.

Särskilt genom det oupphörliga bedjandet av Jesu namn, Jesusbönen, kunde man bli genomströmmad av Guds oskapade ljus, det s.k. "Taborljuset".

Hesychasterna angreps av olika kritiker men fick en skicklig försvarare i Gregorios Palamas, vars teologi om de gudomliga energierna stämmer nära överens med den hesychastiska upplevelsen. Rörelsen lever i olika former kvar inom de ortodoxa kyrkorna.